

Personnalités 

 Aaron Heilman (né en 1978), joueur américain de baseball ;
 Anna Heilman (1928-2011), prisonnière d'Auschwitz, résistante ;
 James Heilman, médecin canadien.

Voir aussi